Il toponimo Vânători può riferirsi a diverse località della Romania:
 Vânători, comune del distretto di Galați
 Vânători, comune del distretto di Iași
 Vânători, comune del distretto di Mehedinți
 Vânători, comune del distretto di Mureș
 Vânători, comune del distretto di Vrancea
 Vânători-Neamț, comune del distretto di Neamț